«Рідне місто» — всеукраїнська політична партія
 «Рідне місто» — громадська організація, місто Львів
 «Рідне місто» — газета, місто Кагарлик